67. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w kwietniu 1988 roku w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1988 w sporcie